Josep Llimona i Bonafont (1825-1889), industriel catalan
 Joan Llimona (1860-1926), peintre;
 Josep Llimona (1863-1934), sculpteur;
 Maria Llimona (1894-1985), sculptrice
 Rafael Llimona (1896–1957), peintre;
 Mercè Llimona (1914-1997), illustratrice;
 Núria Llimona (1917–2011), peintre.

Patronyme catalan